Ken Norton (1914-1996) – allenatore di pallacanestro statunitense
 Ken Norton (1932-2018) – crickettista britannico
 Ken Norton (1943-2013) – pugile statunitense
 Ken Norton Jr. (1966-vivente) – giocatore di football americano statunitense
 Ken Norton (1997-vivente) – giocatore di football americano statunitense